Phyllobius (geslacht)
 behaarde bladsnuitkever
 gestreepte bladsnuitkever
 groene bladsnuitkever
 grote bladsnuitkever
 reebruine bladsnuitkever